Morro do Pau da Bandeira é uma favela localizada em Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro.

A comunidade é conhecida por um antigo morador, considerado influente liderança local, chamado Zé do Caroço, que foi homenageado na canção homônima de Leci Brandão em 1978.

Favelas do Rio de Janeiro (cidade)